Reuniunea Internațională a Partidelor Comuniste și Muncitorești (RIPCM) este o conferință anuală unde se întrunesc partidele comuniste și muncitorești din mai multe țări. A apărut în 1998 când Partidul Comunist din Grecia (KKE) a invitat partidele comuniste și muncitorești să participe la o conferință anuală unde partidele s-ar putea aduna pentru a împărtăși experiențele lor și a emite o declarație comună. Cea mai recentă și a 21-a întrunire a RIPCM a avut loc în octombrie 2019 în Turcia și a fost găzduită de Partidul Comunist din Turcia. La cea de-a 21-a întâlnire au participat delegați din 74 de partide reprezentând 58 de țări.

Organizația 
Grupul Muncitoresc (GM) al Reuniuni Internaționale a Partidelor Comuniste și Muncitorești (RIPCM) este compus din Partidele Comuniste din întreaga lume. Sarcina grupului muncitoresc este acela de a pregăti și organiza Reuniunile Internaționale a Partidelor Comuniste și Muncitorești.

Reuniunea se ține anual, cu participanți din toate colțurile globului. În același timp, sunt reuniuni extraordinare ocazionale cum a fost reuniunea de la Damasc din septembrie 2009 despre „Solidaritatea cu lupta eroică a poporului palestinian și a celorlalți oameni din Orientul Mijlociu”. În decembrie 2009, partidele comuniste și muncitorești au fost de acord cu crearea Revistei comuniste internaționale, care este publicată anual în engleză și spaniolă și are un site web.

Participarea 
În tabelul de mai jos avem lista participanților la reuniune.

Cod :

✓ = a participat

- = nu a participat

o = observator

m = mesaj

Reprezentanți

A 21 întrunire internațională, 2019 
Cea de-a 21-a Întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești, cu tema "100 de ani de la fondarea internaționalei comuniste. Lupta pentru pace și socialism continuă", a avut loc la Izmir, Turcia în perioada 18-20 octombrie 2019 și a fost găzduită de către Partidul Comunist din Turcia și Partidul Comunist din Grecia.

A 20 întrunire internațională, 2018 
A 20-a Întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești, cu tema „Clasa muncitoare contemporană și alianța sa. Sarcinile avangardei sale politice - partidele comuniste și muncitorești - în lupta împotriva exploatării și a războaielor imperialiste, pentru drepturile muncitorilor și a popoarelor, pentru pace, pentru socialism ", a avut loc la Atena, Grecia în perioada 23-25 ​​noiembrie 2018.

A 19 întrunire internațională, 2017 
A 19-a Întâlnire Internațională a Partidelor Comuniste și Muncitorești, cu tema „100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie: idealurile Mișcării Comuniste, revitalizând lupta împotriva războaielor imperialiste, pentru pace, socialism”, a avut loc la St Petersburg , Rusia între 2 și 3 noiembrie 2017 și la Moscova, Rusia între 5 și 7 noiembrie 2017.

A 18 întrunire internațională, 2016 
Cea de-a 18-a întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești a avut loc la Hanoi, Vietnam, în perioada 28-30 octombrie 2016.

A 17 întrunire internațională, 2015 
Cea de-a 17-a întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitoare a avut loc la Istanbul, Turcia, în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2015.

A 16 întrunire internațională, 2014 
Cea de-a 16-a reuniune internațională a partidelor comuniste și muncitorești a avut loc în perioada 13-15 noiembrie 2014 la Guayaquil, Ecuador. Au participat 85 de delegați reprezentând 53 de partide din 44 de țări.

A 15 întrunire internațională, 2013 
A 15-a întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești a avut loc în perioada 8-10 noiembrie 2013 la Lisabona, Portugalia.

A 14 întrunire internațională, 2012 
A 14-a întâlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești a avut loc în perioada 22-25 noiembrie 2012 la Beirut, Liban.

A 13 întrunire internațională, 2011 
Cea de-a 13-a întâlnire a avut loc la Atena, Grecia, în perioada 9-11 decembrie 2011 și a fost găzduită de Partidul Comunist din Grecia (KKE). Sub deviza „Socialismul este viitorul!”, Au participat 80 de partide, în timp ce alte 8 partide au trimis un mesaj.

A 12 întrunire internațională, 2010 
Cea de-a 13-a întâlnire a avut loc la Johannesburg, Africa de Sud, în perioada 3-5 decembrie 2010 și a fost găzduită de Partidul Comunist din Africa de Sud.

Note

Legături Externe 
 Solidarity Network of Communist and Workers' Parties 
 Information Bulletin 
 International Communist Review

Internaționale politice
Organizații comuniste
Partide comuniste